Philipp Hälg (ur. 3 listopada 1991 w Vaduz) − reprezentant Liechtensteinu w biegach narciarskich.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Philipp Hälg pojawił się 28 grudnia 2007 roku w Campra, gdzie w zawodach juniorskich na dystansie 10 km stylem klasycznym zajął 18. miejsce. W 2010 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten, gdzie jego najlepszym wynikiem było 34. miejsce w biegu łączonym na 20 km. Startował także na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Otepää, jednak osiągał słabsze wyniki. Zajął też między innymi 24. miejsce na dystansie 15 km klasykiem podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Val di Fiemme w 2014 roku.

W Pucharze Świata zadebiutował 10 grudnia 2011 roku, podczas zawodów w Davos na dystansie 30 km stylem dowolnym, gdzie zajął 66. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas piątego etapu dziesiątej edycji Tour de Ski, 6 stycznia 2016 roku w  Oberstdorfie, zajmując 28. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną.

W 2013 roku wziął udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, zajmując 41. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym oraz 56. miejsce w biegu łączonym. Brał także udział w rozgrywanych rok później igrzyskach olimpijskich w Soczi, gdzie zajął 27. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym oraz 42. miejsce w biegu łączonym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

MŚ U-23

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Hälg nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
  

Liechtensteińscy biegacze narciarscy
Liechtensteińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Vaduz
Urodzeni w 1991